Чичикапа има више значења:

 Чичикапа (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чичикапа (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чичикапа (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику